Número - em inglês, number
Ou ainda:
Numbers (Lost)
Numbers (programa)
Numb3rs - show televisivo estadunidense

Desambiguação